Биокорабль, живой корабль, корабль способный поддерживать жизнь внутри себя, или в отдельном отсеке — гипотетический тип космического корабля будущего (возможно далекого), а также тип космического корабля в научной фантастике, часто описывается как звездолёт. Биокорабли отличаются от большинства иных космических судов тем, что частично или полностью состоят из биологических материалов. Поэтому, в большинстве случаев, они являются живыми существами.

Биокорабли способны регенерировать или залечивать повреждения. Некоторые биокорабли обладают интеллектом или даже разумны, некоторые являются живыми организмами. Как и большинство органических форм жизни, многие биокорабли имеют большое количество твердых, часто мёртвых материалов, таких как кости или хитин у животных, или даже неорганические (механические) компоненты. В последнем случае это уже получаются корабли-киборги.

В научной фантастике 
Биокорабли встречаются в различных вымышленных вселенных.
 «Вавилон-5»:
 две наиболее могущественные расы — Ворлоны и Тени — используют органические технологии, а их корабли являются живыми существами, преданными своим хозяевам;
 в Минбарских «Белых звёздах» используются биологические компоненты основанные на ворлонских технологиях. Их броня способна «самообучаться» и, со временем, адаптироваться к воздействую различных видов оружия;
 Земной Альянс смог адаптировать технологии Теней для использования на своих кораблях.
 Корабли рейфов (в корабли-ульи) из сериала «Звёздные врата: Атлантида» и корабль-терроформер расы Гадмир из сериала «Звёздные врата: Первый отряд» являются живыми организмами, которых можно вырастить, и которые не только сами регенерируют. Корабли-ульи рейфов также могут лечить экипаж. Три корабля-улья рейфы доработали до межгалактических кораблей.
 В «Marvel Comics» аканти — разумные космические киты, которых  использовали в качестве космических кораблей и живых фабрик пищи;
 Белые марсиане в пилотной серии «Лиги справедливости» могли сливаться в космические корабли.
 Некоторые вымышленные расы (арахниды, зерги, тираниды и др.) представляют из себя сообщество многих родственных видов, некоторые из которых являются биокораблями (например Левиафаны у зергов).
 В сериале «Лексс» представлены несколько разновидностей живых кораблей.
 ТАРДИС из сериала Доктор Кто не строилась а росла, что позволяет отнести её к биокораблям.
 Вид 8472 из сериала «Звёздный путь: Вояджер» перемещается на одноместных живых кораблях. Там же упомянуто, что брины тоже используют живые корабли.
 В сериале «На краю Вселенной» главные герои путешествуют по Вселенной на Мойе, одном из левиафанов — живых разумных звездолётов. Посредником между левиафаном и экипажем является Пилот — имплантированное в корабль разумное существо. Только генетически изменённый сын Мойи — Талин — обходился без Пилота.
 В компьютерной игре «Prey» почти всё действие происходит на биокорабле пришельцев. Игрок может разными способами взаимодействовать с биологическим окружением.
 Гигантский корабль в романе «Смерть или слава» Владимира Васильева является биокораблем.
 В мультфильме «Супермен против Элиты» Элита использовала живой корабль, способный перемещаться между измерениями.
 В серии компьютерных игр Mass effect есть раса Левиафанов, огромных органических существ, которые могут жить и передвигаться в космосе, но кораблями они не являются. Также есть раса Жнецов, по форме напоминающих их, но хоть они и выглядят неорганическими, при их создании используется биологический материал других рас. Т. е. каждый Жнец является киборгом.
 В вымышленной вселенной Warhammer 40,000 — корабли флота-улья Тиранид.
 В серии книг Отзвуки серебряного ветра все корабли ордена Аарн представляют собой симбиоз биокорабля и разумного бестелесного существа дварха, живущего в его вычислительной сети, либо пилота.
 В фантастической детской повести Любена Дилова «Звездные приключения Нуми и Ники» герои путешествуют по космосу внутри странного живого существа по имени Малогалоталотим. Возможно Малогалоталотим ничто иное как биокорабль.
 В фантастическом романе Вячеслава Шалыгина «Падение „Галактики“», большая часть космофлота Империи Баргон состоит из небольших биокораблей, чьё преимущество над их небиологическими аналогами состоит в том что органический корабль способен использовать неординарное мышление и выработанные инстинкты, чтобы превзойти машину управляемую лишь логикой.
 В компьютерной игре No Man’s Sky игроку предоставляется возможность вырастить собственный живой звездолет.

См. также 
 Звёздные короли. Разумные космические корабли

Биологическая кибернетика
Киборги
Вымышленные космические корабли